Ел Хавике има више значења:

 Ел Хавике (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хавике (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику